Carlo Cattaneo – pretore di Monza
Carlo Cattaneo (1801-1869) – patriota, politico, filosofo e scrittore italiano
Carlo Cattaneo (1883-1941) – ammiraglio italiano
Carlo Cattaneo (1911-1979) – matematico italiano
Carlo Cattaneo (1915–) – calciatore italiano
Carlo Cattaneo (1930-2009) – pittore italiano
Carlo Cattaneo – attore e regista italiano attivo fra il 1910 e il 1923
Carlo Cataneo (1930-2005) – attore italiano talvolta accreditato come Carlo Cattaneo
 Università Carlo Cattaneo – università italiana, con sede a Castellanza, in Lombardia